Blundell ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Blundell (* 1961), britische Maskenbildnerin
 Denis Blundell (1907–1984), Jurist, Soldat und 12. Generalgouverneur von Neuseeland
 Dennis Blundell (1921–2003), britischer Eisschnellläufer
 Henry Blundell (1813–1878), irischer Journalist und Gründer der Tageszeitung Evening Post in Wellington, Neuseeland
 James Blundell (1790–1878), britischer Mediziner, Physiologie und Geburtshelfer
 Jenny Blundell (* 1994), australische Leichtathletin
 John Blundell (1952–2014), britischer Wirtschaftswissenschaftler
 Judy Blundell, US-amerikanische Autorin, siehe Jude Watson
 Mark Blundell (* 1966), britischer Formel-1-Rennfahrer
 Richard W. Blundell (* 1952), britischer Ökonom

Siehe auch:
 Blundell Peak